Броневський:
 Броневський Альфред — архітектор.
 Броневський Володимир Богданович (1784—1835) — військовий письменник, автор «Записок морського офіцера» і «Історії Донського війська».
 Броневський Семен Михайлович (народився 1763 — помер 27 грудня 1830) — державний діяч, історик, військовий, губернатор.
 Броневський Мартин — руський (український) письменник.

Прізвища